Булеан (степень множества, показательное множество, множество частей) — множество всех подмножеств данного множества  (включая пустое множество и само множество ); обозначается  или  (так как оно соответствует множеству отображений из  в ).

Если два множества равномощны, то равномощны и соответствующие множества подмножеств. Обратное утверждение (то есть инъективность операции  для кардиналов) является независимым от ZFC.

В категории множеств можно снабдить функцию  структурой ковариантного или контравариантного функтора следующим образом:
 ковариантный функтор отображает функцию  в функцию  такую, что она отображает  в образ  относительно ;
 контравариантный функтор отображает функцию  в  такую, что она отображает  в полный прообраз  относительно .

Мощность конечного множества подмножеств 
Справедливо следующее утверждение: число подмножеств конечного множества, состоящего из  элементов, равно . Результат доказывается методом математической индукции. В базе, у пустого множества () только одно подмножество — оно само, и . На шаге индукции утверждение считается установленным для множеств мощности  и рассматривается произвольное множество  с кардинальным числом ; зафиксировав некоторый элемент , подмножества множества  разделяются на два семейства:
 , содержащие ,
 , не содержащие , то есть являющиеся подмножествами множества .

Подмножеств второго типа по предположению индукции , подмножеств первого типа ровно столько же, так как подмножество такого типа получается из некоторого и притом единственного подмножества второго типа добавлением элемента  и, следовательно:
  и .
По индукционному предположению  и , то есть:
 .

См. также 

 Аксиома множества подмножеств
 Теорема Кантора
 Континуум-гипотеза

Примечания

Литература 
 

Операции над множествами
Кардинальные операции (теория множеств)